Kordula bezeichnet

 Kordula (Rešice), Grundsiedlungseinheit von Rešice, Tschechien
 eine Schreibvariante des weiblichen Vornamens Cordula
 (940) Kordula, einen Asteroiden

Kordula ist der Familienname von
 Michal Kordula (* 1978), tschechischer Fußballspieler